Čero ima više značenja:
 Čero (Kampobaso)
 Čero (Đenova)
 Čero (L’Akvila)
 Čero (Modena)
 Čero (Peruđa)